Flisa steht für:
 Flisa, Ort in der Provinz Innlandet, Norwegen
 Flisa (Fluss), Fluss in der Provinz Innlandet, Norwegen
 Flisa (Nunatak), Nunatak im Königin-Maud-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Flisa bru, Brücke über den Fluss Flisa